BBWR ist:

 eine polnische Partei der Zwischenkriegszeit: Parteiloser Block der Regierungsunterstützer (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem)
 eine polnische Partei, welche 1993 zu den Sejm-Wahlen antrat: Parteiloser Block zur Unterstützung der Reformen (Bezpartyjny Blok Wspierania Reform)

BBWR